Södra Stensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Stensjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (18,2 ha)
Södra Stensjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (10,6 ha)
Södra Stensjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (54 ha)

Se även
Stensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn